Palaetheta är ett släkte av fjärilar. Palaetheta ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnmalar
Palaetheta